Kablitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kablitz (* 1957), deutscher Romanist und Komparatist an der Universität zu Köln
 Cordula Kablitz-Post (* 1964), deutsche Regisseurin, Film- und Fernsehproduzentin
 Egmont Kablitz (1927–2011), deutscher Fußballspieler
 Richard Kablitz (1868–1959), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Susanne Kablitz (1970–2017), deutsche Politikerin (PDV) und Verlegerin

Siehe auch:
 Kaplitz